Вейн Гайнс (;  26 травня 1969, Калгарі, Альберта, Канада) — німецько-канадський хокеїст, нападник.

Кар'єра 
Клубна
Свою кар'єру хокеїста почав у клубі «Медисин-Гет Тайгерс» (Західна хокейна ліга). Два сезон 1989/91 захищав кольори Калгарського університету, з 1991 грає за німецькі клуби: «Грефрат» та «Геретсрід».

У сезоні 1994/95 дебютує у ДЕЛ за Швеннінгер Вайлд Вінгс, якому віддає п'ять років. Свій перший чемпіонський сезон проводить у складі Мюнхен Баронс і вже настного сезону переходить до «Адлер Мангейм». У складі «орлів» відіграв три сезони, а в 2001 році здобув другий титул чемпіона Німеччини. Надалі виступав за «Гамбург Фрізерс», «Ганновер Скорпіонс» та «Кассель Хаскіс» у якому завершив кар'єру в сезоні 2006/07.

Збірна
У складі національної збірної Німеччини брав участь у двох чемпіонатах світу 2001 та 2002, а також зимових Олімпійських іграх 2002 у Солт-Лейк-Сіті.

Тренера
Тренерську кар'єру почав у сезоні 2007/08, коли очолив клуб «Айсберен Регенсбург». З листопада 2008 року очолює Кріммічау. Через шість років 8 грудня 2014 було оголошено, що Хайнс стає асистентом головного тренера клубу «Швеннінгер Вайлд Вінгс».

Нагороди та досягнення 
2000 у складі «Мюнхен Баронс».
2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Примітки

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на eliteprospects  

Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Хокеїсти «Ганновер Скорпіонс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Німецькі хокейні тренери
Хокеїсти «Швеннінгера»
Уродженці Калгарі